HNI est un sigle qui peut désigner :
 Hajime no Ippo, manga et série d'animation japonaise centrés sur la boxe anglaise.
 hygiène naturelle infantile, l'observation des réactions d'un bébé afin de détecter les signes indiquant qu’il a envie de faire ses besoins (urine et selles), pour lui permettre de se soulager immédiatement dans des toilettes, dans un pot de chambre ou dehors.

hni est un code qui peut désigner :
 hani, une langue tibéto-birmane parlée en Chine, dans le Sud-Ouest du Yunnan, par environ 500 000 Hani, selon les codes de langues ISO 639-3 et IETF.

Code